

Persone 
 Polycarp Pengo – arcivescovo tanzaniano
 Renato Pengo – pittore italiano

Altro 
 Pengő – valuta ungherese
 Pengo – videogioco arcade della SEGA